Il existe au moins deux peintres nommés Alfred Stevens :
 Alfred Stevens, peintre académique belge sous le Second Empire (1823-1906) ;
 Alfred Stevens, peintre et sculpteur britannique (1817-1875).

Voir aussi